Leninkent (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in der Republik Dagestan (Russland):
 Leninkent (Machatschkala), Siedlung städtischen Typs im Stadtkreis Machatschkala
 Leninkent (Karabudachkent), Dorf im Rajon Karabudachkent